Zeitel ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Zeitel (1927–1991), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Politiker (CDU)
 Ulrich Zeitel (* 1956), deutscher Rechtsanwalt